Kopf signifie tête en allemand. C'est aussi un nom propre.

Patronyme 

 Hinrich Wilhelm Kopf, homme politique allemand
 Jean-François Kopf, acteur français
 Joëlle Kopf, parolière française

Montagnes 
Comme pour le français tête, le nom Kopf est utilisé pour désigner un certain nombre de montagnes en territoire germanophone, parmi lesquelles :
 Großer Rauhenkopf, dans les Alpes de Berchtesgaden.
 Wiedemer Kopf, dans les Alpes d'Allgäu

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand